Adolfo Antonio Suárez Rivera – meksykański duchowny katolicki
 Dani Suárez – hiszpański piłkarz
 Franciszek Suarez – filozof neoscholastyczny
 Luis Suárez
 Luis Suárez Miramontes – hiszpański piłkarz i trener, laureat Złotej Piłki
 Luis Fernando Suárez – kolumbijski piłkarz i trener
 Luis Alberto Suárez – urugwajski piłkarz
 Marco Fidel Suárez – prezydent Kolumbii w latach 1918-1921
 Paola Suárez – argentyńska tenisistka